El Castillo de Kiel () en Kiel en el estado alemán septentrional de Schleswig-Holstein era una de las residencias secundarias de los duques de Gottorp. El castillo exhibía una gran variedad de historia arquitectónica y en su periodo más reciente se convirtió en uno de los edificios seculares más importantes en Schleswig-Holstein. El castillo sufrió un incendio durante la Segunda Guerra Mundial y sus ruinas fueron mayormente desplazadas y reemplazadas por un nuevo edificio.

Bibliografía 
Deert Lafrenz: Das Kieler Schloß. Christians, Hamburg 1987,

Enlaces externos 

Kiel Castle Event Centre 
Information about Kiel Castle with historic pictures 

Kiel
Kiel
Kiel